Мека има више значења:
 Мека
 Мека (Калифорнија)
 Мека (Индијана)